Європейська козуля (лат. Capreólus capreólus), вона ж косуля або дика коза — парнокопитний ссавець сімейства оленевих. Це витончена тварина в багатьох культурах стало тотемом — символізує красу, цнотливість і любов. Козулі є підродиною сімейства оленів, і розділена вона на два види – європейську і сибірську косулю. Латинська назва козулі Carpeolus є похідною слова capra – коза, нерідко і в наших краях козулю називають дикою козою, беручи до уваги їх деяку схожість. Втім, за деякими припущеннями, величати цих тварин козулями почали завдяки косо поставленим зіницям тварин. Косуля - струнка і граціозна тварина, розміром з домашню козу. Її довжина - 120-130 см, висота - до 75 см, хвіст - 2 см. Зовні вона схожа на маленького оленя. У неї невелика пропорційна голова з великими вухами і дуже красивими, виразними очима. Шия - помірної довжини, тонка і гнучка. Тулуб - міцний, з округлими ребрами. У цих тварин стрункі та тонкі ніжки з сильно розвиненою мускулатурою. На повному галопі деякі косулі здійснюють стрибки до 10 м завдовжки. Цікаво, що задні ноги у косуль довші за передні. З цієї причини вони дуже швидко і легко біжать в гору. Копитця у косуль дуже міцні, чорного кольору. Як і в усіх копитних тварин, копито у самців має круглішу форму, а у самок - овальнішу. 

Рогами природа нагородила тільки самців – вже восени першого року вони з'являються у вигляді невеликих виступів, а до квітня досягають повного розвитку. Щорічно у кінці грудня - на початку січня самці скидають роги, а до кінця лютого - на початку березня у них знову з'являються молоді ріжки. Однак ці перші роги самець скидає в грудні, навесні на їх місці вже сформовані другі роги, які мають 2-3 кінця, і, нарешті, до третього року вони остаточно сформовані – з трьома відростками, розкинуті лінообразно. У травні роги дорослого самця очищаються від шкіри і стають закостенілими. У польових умовах визначити довжину рогів можна, порівнюючи їх з довжиною вух, яка в середньому дорівнює 13 см. У період скидання рогів самця можна відрізнити по пучку волосся, що звисає під черевом навколо крайньої плоті, а також за більш масивною і короткою шиєю. У самок пучок волосся закриває сечостатевий отвір і характерний своїм жовтим кольором – така пляма контрастує на тлі білого дзеркала. 

Забарвлення особин обох статей схоже – дорослі представники одноколірні, влітку червонувато-руда зі слабко наміченим дзеркалом, взимку сіра і сіро-бура з білим або світло-рудим дзеркалом. Молоді особини плямисті на рудуватому фоні. Шерсть у косуль складається з короткої і жорсткої мережі і довгого і м'якого підшерстя. Залежно від місця існування в березні-квітні починається линька, яка може тривати до вересня-жовтня. 

Граничний вік козулі – 11-12 років. Зафіксовані випадки, коли самці доживали до 16 років. Визначити вік особини з відстані досить складно, якщо мова не йде про самця, чий вік «відбився» на рогах. З упевненістю можна сказати, що цьоголіток від дорослих особин крім розмірів тіла відрізняє більш темне забарвлення голови і тулуба в зимовому хутрі; у однорічних особин ноги здаються довгими, круп ззаду трохи піднятий, морда темна, голова вузька, довга і тонка шия поставлена майже вертикально. Дворічні самці виглядають міцніше однорічних, але вони все ще стрункі і мають яскраво виражену світлу пляму на носі. Середньовікові самці характеризуються приземистим тулубом з короткими ногами, товстою і потужною шиєю, що з віком нахиляється донизу. Особини похилого віку виглядають худими і костистими, шию вони при ходьбі тримають майже паралельно землі, окрас їх через сиве волосся світлішає, у самців виділяється сильно звисаюче волосся навколо крайньої плоті. 

Сибірська косуля крупніше європейської — довжина корпусу становить 120-140 см, висота в холці — до метра, вага коливається від 30 до 50 кг. Окремі особини досягають 60 кг Самки дрібніші і приблизно на 15 см нижче.

Влітку забарвлення голови і тіла однаковий — жовто-бурий. Роги широко розкинуті, більш рельєфні. Досягають висоти 40 см, мають до 5 відростків. Розетки розташовані широко, не торкаються один одного. Розвинені перлини схожі на відростки. На черепі виділяються роздуті слухові бульбашки.

Поширення видів 
Європейські козулі є одним з небагатьох видів тварин, ареал проживання яких постійно збільшується. В кінці пліоцену дикі кози населяли невелику територію в Західній і Центральній Європі. Коли льодовиковий період пішов на спад і клімат потеплішав – козулі рушили на нові території. Так вони спочатку заселили Кавказькі гори, Причорномор’я, а пізніше міцно влаштувалися в Західній Росії та Скандинавії.

Коригування в поширення виду внесла людина. У 18-му столітті активізувалося полювання на диких кіз, що призвело до сильного скорочення популяції і розриву ареалу на багатьох ділянках. Але з 30-х років 20-го століття полювання на косуль стали регулювати, а одночасне скорочення природних ворогів призвело до швидкого зростання поголів’я. На території Європи дика коза повернула собі весь ареал, а в Росії сильно просунулася на Схід і Північ.

Спосіб життя 
В дикій природі козуля живе в мішаних і листяних лісах і в лісостепах. У хвойних лісах вони зустрічаються рідко, тільки в тому випадку, якщо у хвойному лісі росте листяний підлісок. Козулі уникають суцільних лісів, тримаються галявин і околиць лісів.  Ведуть вони нічний спосіб життя. Це дуже полохливі і обережні тварини. Застати їх зненацька практично неможливо. Влітку можна почути гучний, схожий на гавкіт, голос косулі. Гін, під час якого багато самців швидко худнуть, починається у косулі в кінці літа. В цей час між самцями нерідко виникають поєдинки. Вагітність у самки протікає впродовж 9 місяців. У травні вона народжує 2-3 козенят, вкритих плямами. Перші 5-6 днів вони абсолютно беззахисні. В цей час мати годує їх молоком і захищає від лисиць та інших дрібних хижаків. Через тиждень вони вже можуть самостійно йти за матір'ю, а в червні починають їсти траву.

У дикій природі раціон дикої козулі складається з 900 видів рослин. Більша частина раціону складають листя вічнозелених або листопадних дерев; 1⁄4 складають дерева, чагарники й напівчагарники. Перевагу віддають легкоперетравлюваній рослинній їжі, багатій живильними речовинами, водою, дубильними й мінеральними речовинами, та вітамінами. Літня їжа косуль складається з листя і стебла квіткових рослин, ягід, грибів (в основному - рижиків та опеньків). Навесні і восени вони охоче відвідують озимі поля. Коли зелена рослинність починає в'янути, дикі кози переходять на осінній і зимовий корм: пагони верб і осик, суху конюшину і так далі. Зимою косулі добувають корм з-під снігу, розгрібаючи його копитами. Подібно до усіх оленів, вони також поїдають лишайники, мох, папороть і гриби.

Поширення назви 
Назва "дикі кози" поширена у давній краєзнавчій літературі, у художній літературі, а також у описах мандрівників 17-19 ст. У частині випадків описи диких кіз можна ідентифікувати до роду або навіть до виду. Зокрема, у працях стосовно фауни України мова, як правило, йде про сарну європейську (Capreolus capreolus). У творах Жуля Верна мова найімовірніше йде про представників роду козел (Capra).

Посилання 
Оленеві
Бикові
Полювання
Нетаксономічні_групи_ссавців